500 milja Indianapolisa (eng. Indianapolis 500) jedna je od najstarijih i najutjecajnijih utrka u povijesti automobilizma.

Svi pobjednici od 1911. do danas navedeni su ovdje. Utrka se održala svake godine od osnivanja, osim 1917. – 1918. zbog prvog svjetskog rata i 1942. – 1945. zbog drugog svjetskog rata. Navedeni su također i rekordi. Utrku je do sada osvojilo 67 vozača u 95 izdanja.

Pobjednici 

 * Utrka skraćena radi kiše

Statistika

Višestruke pobjede

Uzastopne pobjede
5 od 67 pobjedničkih vozača, (7,46%), ostvarili su dvije uzastopne pobjede na 500 milja Indianapolisa. Do danas, niti jedan vozač nije ostvario tri uzastopne pobjede.

Pobjednici kao debitanti 
Osam* je vozača pobijedilo 500 milja Indianapolisa u prvom pokušaju.

Louis Meyer pobijedio je svoj prvi start u 1928., ali prethodne je godine nekoliko krugova vozio kao pomoćni vozač.

Pobjede u Indianapolisu i nacionalnom prvenstvu iste godine 
Do kraja sezone 2009., 28 od 67 pobjednika 500 milja Indianapolisa (42,42%), iste je godine pobijedilo utrku i nacionalno prvenstvo*, u 33 izdanja od ukupno 93 (35,48%).

 * Od 1979. do 1995., 500 milja Indianapolisa i nacionalno prvenstvo jednosjeda bili su pod upravom odvojenih orgnizacija - USAC i CART. Od 1980. do 1995., pobjednici USAC prvenstva Gold Crown Championship službeno su proglašavani, ali prvenstvo se sastojalo samo od Indianapolisa, te su svi pobjednici isti kao i pobjednici te utrke iste godine.
 ** Retroaktivno proglašen, 1951.
 *** Proglašen, ali 1951. retroaktivno proglašen Tommy Milton.

Momčadi 
U Sjedinjenim Državama umjesto termina "momčad", "tim" ili "ekipa", često se koristi termin "vlasnik" (owner), te se umjesto naziva momčadi navodi ime vlasnika tima, ali ti su pojmovi često vrlo slični ili istovjetni.

Napomene

Vanjske poveznice 
indianapolismotorspeedway.com 

Pobjednici
500 milja Indianapolisa, pobjednici